Les Élections régionales de 1978 dans le land de Vienne () se sont tenues en Autriche dans le land de Vienne, le . 

1978
Vienne (land)
Politique en octobre 1978